Нуева Морелија има више значења:

 Нуева Морелија (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Морелија (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Морелија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Морелија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику